Perham ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Perham (* 1947), englische Politikerin
 Margery Freda Perham (1895–1982), britische Historikerin
 Michael Perham (* 1992), englischer Segler
 Michael Francis Perham (1947–2017), englischer Bischof
 Sidney Perham (1819–1907), US-amerikanischer Politiker

Perham ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Perham (Maine)
 Perham (Minnesota)